El término Casares puede referirse a:

Lugares y divisiones administrativas

Argentina 
Vicente Casares, localidad del Gran Buenos Aires;
Carlos Casares, localidad de la Provincia de Buenos Aires;
 Partido de Carlos Casares, división administrativa de la Provincia de Buenos Aires;
Casares, localidad de la Provincia de Santiago del Estero;
 Estación Carlos Casares, ubicada en esa localidad bonaerense.

España 
Río Casares (afluente del Bernesga), afluente del río Bernesga, en la Cuenca hidrográfica del Duero.
Río Casares (afluente del Deva), afluente del río Deva, en la vertiente cantábrica.
Río Casares (afluente del Besaya), afluente del río Besaya, en la vertiente cantábrica.

Divisiones administrativas 
Casares (Merindad de Cuesta-Urria), localidad del municipio de Merindad de Cuesta-Urria, provincia de Burgos;
Casares de las Hurdes, municipio de la provincia de Cáceres;
Casares (Belmil), lugar de la parroquia de Belmil, municipio de Santiso, provincia de La Coruña;
Casares de Arbás, localidad del municipio de Villamanín, provincia de León;
Casares (Vilaíz), lugar de la parroquia de Vilaíz, en el municipio de Becerreá, provincia de Lugo;
Casares (Carballedo), lugar de la parroquia de Carballedo, en el municipio de Carballedo, provincia de Lugo;
Casares (Baamorto), lugar de la parroquia de Baamorto, en el municipio de Monforte de Lemos, provincia de Lugo;
Casares (Torés), lugar de la parroquia de Torés, en el municipio de Nogais, provincia de Lugo;
Os Casares (Zanfoga), lugar de la parroquia de Zanfoga, en el municipio de Pedrafita do Cebreiro, provincia de Lugo;
Os Casares (Peites), lugar de la parroquia de Peites, en el municipio de Ribas de Sil, provincia de Lugo;
Casares (Santalla), lugar de la parroquia de Santalla, en el municipio de Samos, provincia de Lugo;
Casares (Millán), lugar de la parroquia de Millán, en el municipio de Sober (Lugo)|Sober, provincia de Lugo;
Casares (Málaga), municipio de la provincia de Málaga;
Casares Costa, localidad del municipio de Casares, provincia de Málaga;
Os Casares (Amoeiro), lugar de la parroquia de Amoeiro, en el municipio de Amoeiro, provincia de Orense;
Casares (Abelenda das Penas), lugar de la parroquia de Abelenda das Penas, en el municipio de Carballeda de Avia, provincia de Orense;
Os Casares (Vilamaior de Caldelas), lugar de la parroquia de Vilamaior de Caldelas, en el municipio de Castro Caldelas, provincia de Orense;
Casares de Refoxos, lugar de la parroquia de Refoxos, en el municipio de Cortegada, provincia de Orense;
Casares da Virxe, lugar de la parroquia de Refoxos, en el municipio de Cortegada, provincia de Orense;
Casares (Campo), lugar de la parroquia de Campo, en el municipio de Irixo, provincia de Orense;
Os Casares (A Cidá), lugar de la parroquia de Cidá, en el municipio de Irixo, provincia de Orense;
Os Casares (Armariz), lugar de la parroquia de Armariz, en el municipio de Xunqueira de Ambía, provincia de Orense;
Os Casares (A Encomenda), lugar de la parroquia de Encomenda, en el municipio de Pobra de Trives, provincia de Orense;
Os Casares (Sanguñedo), lugar de la parroquia de Sanguñedo, en el municipio de Verea, provincia de Orense;
Casares (Aller), lugar de la parroquia de Piñeres, concejo de Aller, Asturias;
Casares (Cangas del Narcea), lugar de la parroquia de Abanceña, concejo de Cangas del Narcea, Asturias;
Casares (Gijón), lugar de la parroquia de Porceyo, concejo de Gijón, Asturias;
Casares (Mieres), lugar de la parroquia de Uxo, concejo de Mieres, Asturias;
Casares (Naranco), lugar de la parroquia de Naranco, concejo de Oviedo, Asturias;
Casares (Olloniego), lugar de la parroquia de Olloniego, concejo de Oviedo, Asturias;
Casares (Quirós), lugar y parroquia del concejo de Quirós, Asturias;
Casares (Tineo), lugar de la parroquia de La Barca, concejo de Tineo, Asturias;
Casares (Villaviciosa), lugar de la parroquia de Niévares, concejo de Villaviciosa, Asturias;
Los Casares (Villaviciosa), lugar de la parroquia de Priesca, concejo de Villaviciosa, Asturias;
Valle de Casares, localidad del municipio de Telde, provincia de Las Palmas;
Casares (Filgueira), lugar de la parroquia de Filgueira, en el municipio de Crecente, provincia de Pontevedra;
Os Casares (Loimil), lugar de la parroquia de Loimil, en el municipio de Estrada, provincia de Pontevedra;
Casares (Goiás), lugar de la parroquia de Goiás, en el municipio de Lalín, provincia de Pontevedra;
Casares (O Salto), lugar de la parroquia de Salto, en el municipio de Rodeiro, provincia de Pontevedra;
Casares (San Martín de Quevedo), lugar de la parroquia de San Martín de Quevedo, en el municipio de Molledo, Cantabria.

Personas 
Carlos Casares (1832-1883), político argentino del siglo XIX.
José Casares Gil (1866 - 1961), químico y farmacéutico español, procurador en las Cortes Españolas.
Santiago Casares Quiroga  (1884 -1950) político español, desempeñó el cargo de Presidente del Gobierno 
Olga Casares Pearson (1895-1979), actriz argentina 
María Casares (1922-1996) actriz española de teatro y cine
Ana Casares (1930-2007), actriz argentina de origen polaco.
Carlos Casares (1941-2002), escritor español del siglo XX.
Ana Casares (n.1971), atleta española.

Televisión
Padre Casares, serie de televisión española.